Plusieurs villes ou communes possèdent une rue des Plantes :

Rue des Plantes à Bruxelles

Rue des Plantes à Paris

Voir aussi 
 

Plantes